Marko Milovanović ist der Name folgender Personen:

* Marko Milovanović (Fußballspieler, 1982) (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Marko Milovanović (Eishockeyspieler) (* 1988), serbischer Eishockeyspieler
 Marko Milovanović (Fußballspieler, 2003) (* 2003), serbischer Fußballspieler